Holmtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Närke 
Holmtjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,

Västmanland 
Holmtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (21,7 ha)
Holmtjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (12 ha)
Holmtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,

Värmland 
Norra Holmtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Södra Holmtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Holmtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (40,3 ha)
Holmtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Holmtjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (7,75 ha)
Holmtjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (20,3 ha)
Mellan-Holmtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Södra Holmtjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Holmtjärnen (Borgviks socken, Värmland), sjö i Grums kommun och Säffle kommun,  (25,1 ha)
Holmtjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun och Sunne kommun,  (26,5 ha)
Holmtjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (10 ha)
Holmtjärnen (Gillberga socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Holmtjärnen (Gillberga socken, Värmland, öster om Skeverud), sjö i Säffle kommun,  (10,9 ha)
Holmtjärnen (Kila socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Holmtjärnet (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Holmtjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (6,67 ha)
Holmtjärnen (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (18,5 ha)
Holmtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672514-133015), sjö i Torsby kommun,  (34,7 ha)
Holmtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 673922-131872), sjö i Torsby kommun, 
Holmtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 674330-131448), sjö i Torsby kommun, 
Holmtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 674495-132599), sjö i Torsby kommun,  (6,86 ha)
Holmtjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (16,2 ha)
Södra Holmtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (8,01 ha)
Västra Holmtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (9,71 ha)
Holmtjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (6,3 ha)
Holmtjärnen (Trankils socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (25 ha)
Holmtjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (51,9 ha)

Dalarna 
Holmtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (7,44 ha)
Holmtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (20,8 ha)
Holmtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Holmtjärnen (Leksands socken, Dalarna, vid Rällsjön), sjö i Leksands kommun,  (5,53 ha)
Holmtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (30,5 ha)
Holmtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667309-141134), sjö i Ludvika kommun,  (11,1 ha)
Holmtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 668078-142513), sjö i Ludvika kommun, 
Holmtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 670694-139335), sjö i Malung-Sälens kommun,  (11 ha)
Holmtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672170-140004), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Holmtjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Holmtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (9,1 ha)
Mellan-Holmtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (8,76 ha)
Nedra Holmtjärnen (Ore socken, Dalarna, 679979-147390), sjö i Rättviks kommun, 
Nedra Holmtjärnen (Ore socken, Dalarna, 680037-147348), sjö i Rättviks kommun,  (20,4 ha)
Övra Holmtjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (16,5 ha)
Holmtjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Holmtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Holmtjärnen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (8,66 ha)
Holmtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Holmtjärnen (Särna socken, Dalarna, 685071-135350), sjö i Älvdalens kommun, 
Holmtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Holmtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6,69 ha)
Holmtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (5,94 ha)
Holmtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (5,6 ha)
Holmtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen 
Holmtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (9,93 ha)
Holmtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693428-134805), sjö i Härjedalens kommun,  (11,4 ha)
Holmtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693852-131242), sjö i Härjedalens kommun,  (44,2 ha)

Jämtland 
Holmtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Holmtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Holmtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (7,14 ha)
Lill-Holmtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Holmtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Holmtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (15,5 ha)
Väster-Holmtjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (5,08 ha)
Öster-Holmtjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (6,07 ha)
Holmtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Holmtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (6,76 ha)
Holmtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Holmtjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Holmtjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 718023-146808), sjö i Strömsunds kommun,  (10,9 ha)
Holmtjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 718068-146770), sjö i Strömsunds kommun,  (16,7 ha)
Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 714506-145009), sjö i Strömsunds kommun, 
Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716024-144058), sjö i Strömsunds kommun,  (13,2 ha)
Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716178-140678), sjö i Strömsunds kommun,  (17,9 ha)
Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716927-139922), sjö i Strömsunds kommun,  (7,56 ha)
Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716948-139928), sjö i Strömsunds kommun,  (7,56 ha)
Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717842-142121), sjö i Strömsunds kommun,  (12,9 ha)
Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 719769-141817), sjö i Strömsunds kommun,  (6,36 ha)
Norder-Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,5 ha)
Sör-Holmtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Holmtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Holmtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Holmtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705133-137035), sjö i Åre kommun, 
Holmtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707053-134724), sjö i Åre kommun, 
Holmtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707903-133419), sjö i Åre kommun,  (14,7 ha)
Holmtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 700941-138088), sjö i Åre kommun, 
Holmtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 702237-138312), sjö i Åre kommun,  (27,3 ha)
Holmtjärnen (Åre socken, Jämtland, 704263-135730), sjö i Åre kommun,  (8,86 ha)
Holmtjärnen (Åre socken, Jämtland, 705431-134310), sjö i Åre kommun,  (25,6 ha)
Norder-Holmtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Sönner-Holmtjärnen, sjö i Åre kommun,  (5,41 ha)
Holmtjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Ångermanland 
Holmtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709254-167579), sjö i Bjurholms kommun, 
Holmtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709396-164313), sjö i Bjurholms kommun,  (15,8 ha)
Holmtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Holmtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 705702-157105), sjö i Sollefteå kommun,  (18,3 ha)
Holmtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (35,9 ha)
Holmtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (8,73 ha)
Holmtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,84 ha)

Västerbotten 
Holmtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715530-165441), sjö i Lycksele kommun och Vindelns kommun,  (8,44 ha)
Holmtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722104-167779), sjö i Norsjö kommun, 
Holmtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722879-167715), sjö i Norsjö kommun,  (9,5 ha)
Holmtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (2,74 ha)
Lill-Holmtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,2 ha)
Stor-Holmtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (51,8 ha)
Västre Holmtjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (4,98 ha)
Östre Holmtjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (10,5 ha)
Holmtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Holmtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716287-168482), sjö i Vindelns kommun, 
Holmtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717929-166715), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Holmtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 732983-171025), sjö i Bodens kommun, 
Holmtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734386-171685), sjö i Bodens kommun, 
Holmtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734818-177715), sjö i Bodens kommun, 
Holmtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735405-177852), sjö i Bodens kommun, 
Holmtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Holmtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Holmtjärnarna, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (7,46 ha)
Holmtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727305-173648), sjö i Piteå kommun, 
Holmtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727358-169976), sjö i Piteå kommun,  (22,8 ha)

Lappland 
Holmtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Holmtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724877-166556), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,86 ha)
Holmtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725881-166833), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,86 ha)
Holmtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726545-163936), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,2 ha)
Holmtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727578-164144), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,6 ha)
Holmtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727667-164597), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,47 ha)
Holmtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729079-166947), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,83 ha)
Holmtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729153-165866), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,95 ha)
Holmtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, söder om Jerfojaur), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Nörd-Holmtjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,9 ha)
Sör-Holmtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,41 ha)
Holmtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (3,35 ha)
Holmtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735130-169164), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,61 ha)
Holmtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735323-168317), sjö i Jokkmokks kommun,  (3,66 ha)
Holmtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736498-169179), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,44 ha)
Holmtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736685-170645), sjö i Jokkmokks kommun, 
Holmtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 739543-172369), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,51 ha)
Holmtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720351-164964), sjö i Lycksele kommun,  (11,1 ha)
Holmtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 720391-164919), sjö i Lycksele kommun,  (14,3 ha)
Holmtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715925-160614), sjö i Lycksele kommun,  (17,4 ha)
Holmtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717589-163724), sjö i Lycksele kommun, 
Holmtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718132-164970), sjö i Lycksele kommun,  (26,4 ha)
Holmtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721568-160761), sjö i Lycksele kommun, 
Holmtjärnen (Malå socken, Lappland, 722062-163600), sjö i Malå kommun,  (21,4 ha)
Holmtjärnen (Malå socken, Lappland, 724913-164737), sjö i Malå kommun,  (7,94 ha)
Holmtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726367-156637), sjö i Sorsele kommun,  (14 ha)
Holmtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726379-161412), sjö i Sorsele kommun,  (7,84 ha)
Holmtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727802-157247), sjö i Sorsele kommun,  (9,07 ha)
Holmtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723601-153902), sjö i Storumans kommun,  (12,6 ha)
Holmtjärnen (Stensele socken, Lappland, 724875-153540), sjö i Storumans kommun,  (5,25 ha)
Holmtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Holmtjärnen (Tärna socken, Lappland, väster om Skorvfjället), sjö i Storumans kommun,  (34,5 ha)
Holmtjärnen (Åsele socken, Lappland, 709118-159917), sjö i Åsele kommun,  (9,15 ha)
Holmtjärnen (Åsele socken, Lappland, 711553-155185), sjö i Åsele kommun, 
Holmtjärnen (Åsele socken, Lappland, 714975-158905), sjö i Åsele kommun,

Se även 
Holmetjärn
Holmstjärn
Suoloijauratjah (samiskt)
Suolojauratje (samiskt),  (10,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn